Бугское казачье войско — иррегулярное казачье войско Российской империи, созданное в 1803 году по реке Южный Буг и расформированное в 1817 году.

История

1769 — 1803 
Войско ведет свою историю от отряда (кавалерийского полка), сформированного турецким командованием Османской империи в 1769 году из представителей задунайских христианских народов (молдаван, сербов, валахов, болгар и других).

В 1769 году под Хотином полк во главе с командиром П. М. Скаржинским перешёл на сторону России и в дальнейшем принял участие в войне против Турции.

После окончания войны, в 1775 году полк был расселён на левобережье Южного Буга до станицы Соколы, ставшем границей между Россией и Турцией, и нёс пограничную службу. 

В дальнейшем, Бугский казачий полк участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 гг., в ходе которой казаки участвовали в штурмах Очакова и Измаила, воевали на Кинбурнской косе, отличились под Бендерами, Аккерманом, у Килии.

За храбрость при взятии Очакова орденом Святого Георгия 4 класса был награждён полковник 2-го Бугского казачьего полка П. М. Скаржинский (впоследствии имел именье Мигеи на Буге).

За храбрость при взятии Измаила орденом Святого Георгия 4 класса были награждены подполковник  и Измаил Бей-Атажухов.

В 1788 - 1796 гг. полк входил в состав Екатеринославского казачьего войска. В это время численность полка увеличивается за счёт бывших крепостных крестьян, выкупленных правительством у помещиков, живших между Бугом и Ингульцом, для военного управления войском были назначены старшины из Донского войска, в гражданских делах оно подчинялось губернским властям.

В 1797 - 1800 гг. казаки были переведены в разряд государственных крестьян.

В 1800 году полк был расформирован (всего к этому времени насчитывалось 6383 бугских казаков мужского пола, проживавших в Елисаветградском, Ольвиопольском и Херсонском уездах).

В 1801 году бывшие казаки выбрали из своей среды поверенным войскового старшину Хмельницкого, который подал прошение императору Павлу I о восстановлении в казачьем сословии. Ходатайство было рассмотрено в особом совещании и в 1803 году решением Александра I было создано Бугское казачье войско, задачей которого стало несение кордонной сторожевой службы на приграничных землях по берегу реки Днестр.

1803 — 1817 

Бугское казачье войско было создано в 1803 году в составе трех полков пятисотенного состава, один из которых постоянно находился на Днестре, в его состав, кроме бывших казаков, зачислили ещё 600 болгар, поселившихся на землях казачьего войска. Войску было предоставлено право пополнять свой состав за счёт единоплеменных беженцев с Балкан (молдаван, валахов, болгар и других), но запрещалось принимать в казаки или селить на войсковых землях крестьян.

Войсковым атаманом Бугского войска был назначен генерал-майор Краснов Донского казачьего войска. Назначение вызвало волнения, закончившиеся преданием суду руководителей старшин.

Центром войска c 1803 года стала станица Соколы. В станице Соколы находился первый штаб Бугского казачьего войска.

В русско-турецкой войне 1806—1812 гг. бугское казачье войско участвовало в боевых действиях в Молдавии, Валахии, вновь штурмовало Измаил. В результате войны граница была перенесена с Днестра на Прут и Дунай.

В Отечественную войну 1812 г. три полка бугских казаков действовали в составе корпуса генерала М. И. Платова. В отряде Дениса Давыдова воевали бугские казаки под командованием ротмистра , который за отличие был награждён орденом Святого Георгия 4 степени. Бугский полк участвовал в Заграничном походе 1813—1814 гг., в том числе во взятии Парижа.

В 1817 г. войско было переведено в разряд военных поселений. Это решение вызвало недовольство казаков, что вылилось в восстание в июле-сентябре 1817 г., для подавления которого было привлечено более 10 тыс. чел. войск. Зачинщики восстания были приговорены к смертной казни, заменённой шпицрутенами и отдачей в солдаты.

19 декабря 1817 вместе с двумя другими полками войско было реорганизовано в Бугскую уланскую дивизию русской армии, из казаков было сформировано четыре уланских полка (7-й Ольвиопольский, 8-й Вознесенский, 9-й Бугский и 10-й Одесский).

Примечания

Литература 

 Белова Е. В. Судьба бугского казачества. Конец XVIII — начало XIX века. // Военно-исторический журнал. — 2008. — № 3. — С.53-56.
 Лобачевский В. Бугское казачество и военные поселения // «Киевская старина». 1887. — № 12. — Т. 19. Декабрь. — С.591—626.
 Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края, часть 2. — Одесса, 1838.
 Хиони И. А. К вопросу о происхождении и национальном составе Бугского казачества // Одесское археологическое общество. Записки. Т. 2(35). — Одесса, 1967. — С.288—291. 

 

Иррегулярные войска Российской империи
Казачьи войска